

Sciences et techniques 
 La méthode Bates est un ensemble de procédés de médecine alternative, mis au point par William Bates.

Culture et société

Cinéma et littérature 
 Norman Bates est un personnage apparaissant dans le roman Psychose de Robert Bloch, ainsi que dans des œuvres dérivées comme le film Psychose d'Alfred Hitchcock.

Éducation 
 Le Bates College est une université américaine.

Musique 
 The Bates est un groupe de punk rock allemand.

Anthroponyme

Patronyme 

 Alan Bates (1934-2003), acteur britannique ;
 Albert Bates (1854-1875), enseignant américain qui fut conseiller étranger au Japon durant l'ère Meiji ;
 Albert Bates (1893-1948), criminel américain ;
 Arlo Bates (1850-1918), auteur américain ;
 Bert Bates (1907-1976), monteur anglais ;
  ;
 Caroline Mary Bates (1945-2004), botaniste et illustratrice britannique ;
  (1948-), scénariste de comics ;
  ;
 David Bates (1945-), historien britannique ;
 Edward Bates (1793-1869), homme politique américain ;
 Elizabeth Bates (1947-2003, professeure de sciences cognitives 
  ;
 George Latimer Bates (1863-1940), ornithologue américain ;
 Grace Bates (1914-1996), mathématicienne américaine ;
 Granville Bates (1882-1940), acteur américain ;
 Henry Walter Bates (1825-1892), entomologiste britannique ;
 Herbert Ernest Bates (1905-1974), écrivain britannique ;
 Jo Bates, actrice canadienne ;
 John Bates (1918-1993), neurophysiologiste anglais ;
  (1938-), styliste anglais des années 1960 célèbre, entre autres, pour avoir habillé Emma Peel ;
 John Bates, ancien chanteur du groupe de Thrash Metal canadien Annihilator ;
 Joseph Bates (1792-1872), prédicateur adventiste américain ;
 Josephine White Bates (1862-1934), écrivaine canado-américaine ;
 Katharine Lee Bates (1859-1929), poétesse américaine ;
 Kathy Bates (1948-), actrice, réalisatrice, productrice et compositrice américaine ;
 Ken Bates (1931-), dirigeant de football anglais ;
 Laura Bates (1986-), écrivaine féministe américaine ;
 Luis Bates (1934-), avocat et homme politique chilien ;
 Mason Bates (né en 1977), compositeur américain de musique symphonique ;
  ;
 Oric Bates (ca.1883-1918), historien et archéologue américain ;
 Ralph Bates (1899-2000), écrivain, journaliste et militant politique anglais 
 Ralph Bates (1940-1991), acteur britannique ;
 Stevan Bates (1981-), footballeur serbe ;
  ;
 Tyler Bates (1965-), producteur de musique et compositeur de musique américain ;
 William Bates (1860-1931), physicien et ophtalmologiste américain ;
 William Nickerson Bates (1867-1949), archéologue américain.

Pseudonyme 
 Florence Bates, de son vrai nom Florence Rabe (1888-1954), est une actrice américaine.

Toponyme 
 Le mont Bates est un ancien volcan et le point culminant de l'île Norfolk, en Australie.

Patronyme anglais